

Cinema 
 Soul Man – film del 1986 diretto da Steve Miner
 Soul Man – film del 2019 diretto da Chema Ponze

Musica 
 Soul Man – singolo di Sam & Dave del 1967

Televisione 
 Casa e chiesa (Soul Man) – serie televisiva statunitense